Le château du Hallier est le nom de plusieurs édifices :
 le château du Hallier (Loiret), construit au 
 le château du Hallier (Eure-et-Loir), datant du 

Hallier